Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Noventi Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. Juni 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Halle (Westf.)